Yohannès est une variante éthiopienne pour Jean.

Quatre souverains d’Éthiopie ont porté ce nom
 , dit le Juste, négus d’Éthiopie (1667-1682)
  d'Éthiopie
  d'Éthiopie
  d'Éthiopie